Rauschendorf ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis, siehe Rauschendorf (Königswinter)
 ein Ortsteil der Gemeinde Sonnenberg im Landkreis Oberhavel, siehe Rauschendorf (Sonnenberg)
 heute polnisch Czymanowo, eine Ortschaft der Gmina Gniewino (deutsch Gnewin)